Barbara Anita Gawdzik (ur. 1964) – polska chemiczka, wykładowczyni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Barbara Maria Gawdzik (ur. 1954) – polska chemiczka, wykładowczyni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Barbara Gawdzik-Brzozowska (1927–2010) – polska malarka, graficzka, ilustratorka

Przypisy